CHEM, peut faire référence à :
 Centre des hautes études militaires à un centre de formation de l'Armée française pour les officiers supérieurs. ;
 CHEM-TV à une chaîne de télévision québécoise du groupe TVA située dans la ville de Trois-Rivières.
  Centre d'hébergement pour équidés maltraités, créé en 1978 en France